Чемпионат мира по хоккею с шайбой 2009 года в I-м дивизионе проходил с 11 по 17 апреля 2009 года в Вильнюсе (Литва) и Торуне (Польша). Победители групп получили право играть в ТОП-дивизионе чемпионата мира 2010 года. Команды, занявшие в группах последние места перешли во второй дивизион чемпионата мира 2010 года.

Арены 
Матчи группы A проходили в «Сименс Арена». Матчи группы B проводились в ледовом дворце «Тор-Тор».

Участвующие команды 
В чемпионате принимали участие 12 национальных команд — девять из Европы, две из Азии и одна из Океании. Сборные Румынии и Австралии пришли из второго дивизиона, сборные Словении и Италии пришли из ТОП-дивизиона, остальные команды пришли с прошлого турнира первого дивизиона.

Группа А

Таблица

Результаты 
Время местное (UTC+3).

Лучшие бомбардиры 

Примечание: И = Количество проведённых игр; Г = Голы; П = Голевые передачи; О = Очки; Штр = Штрафное время; +/− = Плюс-минус

По данным: IIHF.com

Лучшие вратари 
В списке вратари, сыгравшие не менее 40 % от всего игрового времени их сборной.

Примечание: Мин = Количество сыгранных минут; Бр = Броски; ПШ = Пропущено шайб; КН = Коэффициент надёжности; %ОБ = Процент отражённых бросков; И"0" = «Сухие игры»

По данным: IIHF.com

Индивидуальные награды 
Лучшие игроки:
 Вратарь:  Андрей Хочевар
 Защитник:  Аарон Келлер
 Нападающий:  Вадим Краснослободцев

Группа B

Таблица

Результаты 
Время местное (UTC+2).

Лучшие бомбардиры 

Примечание: И = Количество проведённых игр; Г = Голы; П = Голевые передачи; О = Очки; Штр = Штрафное время; +/− = Плюс-минус

По данным: IIHF.com

Лучшие вратари 
В списке вратари, сыгравшие не менее 40 % от всего игрового времени их сборной.

Примечание: Мин = Количество сыгранных минут; Бр = Броски; ПШ = Пропущено шайб; КН = Коэффициент надёжности; %ОБ = Процент отражённых бросков; И"0" = «Сухие игры»

По данным: IIHF.com

Индивидуальные награды 
Лучшие игроки:
 Вратарь:  Томас Трагуст
 Защитник:  Тревор Джонсон
 Нападающий:  Андрей Михнов

Сборная всех звёзд:
 Вратарь:  Томас Трагуст
 Защитники:  Адам Боржецкий —  Тревор Джонсон
 Нападающие:  Миколай Лопуский —  Роланд Рамозер —  Олег Шафаренко

Ссылки 
 
 
 
 

Апрель 2009 года
Хоккей
Хоккей
1
Международные соревнования по хоккею с шайбой в Литве
Международные соревнования по хоккею с шайбой в Польше
Международные спортивные соревнования в Торуни
Международные спортивные соревнования в Вильнюсе
Хоккей 2009
Хоккей